Ana Cecilia Blum (Guayaquil, 1972) escriptora i periodista equatoriana 
 Léon Blum (París, 1872 - Jouy-en-Josas, 1950) polític socialista francès 
 Michael Blum (Düsseldorf, 1988), futbolista alemany 
 Rutger von Blum (Brindisi, 1267 - Adrianòpolis, Imperi Romà d'Orient; 1305), vice-almirall de la flota de Sicília, almirall de la flota romana d'Orient (megaduc)